

Prénom 
Dragomir est un prénom de genre masculin, très courant en serbe, croate, roumain et bulgare.
En serbe cyrillique et en bulgare, on l'écrit Драгомир.
Il signifie « Précieuse (Drago) Paix (Mir) » ou « Noble (Dorogo) Paix (Mir) ».
Il existe un dérivé Dragomira, qui en slave, signifie « Plus chère que le monde entier ».

Patronyme 

 Alexandru Dragomir (1916-2002), philosophe roumain.
 Dana Dragomir (née en 1964), musicienne suédoise d'origine roumaine.
 Denisa Dragomir (née en 1992), athlète roumaine.
 Jean-Claude Dragomir (1920-1955), peintre montmartrois, né en Roumanie.
 Ruxandra Dragomir (née en 1972), joueuse de tennis roumaine.
 Vlad VI Dragomir prince de Valachie en 1521.

Homonymie de patronyme
Prénom roumain
Prénom serbe